Русское торгово-промышленное общество взаимного кредита — общество взаимного кредита, созданное в 1907 в Санкт-Петербурге.

История 

Устав Русского торгово-промышленного общества взаимного кредита был утверждён  года Министром финансов Российской империи Владимиром Николаевичем Коковцовым. Правление Русского торгово-промышленного общества взаимного кредита располагалось в Санкт-Петербурге на Садовой улице в доме 32 — доходном доме Томилина. Членами Русского торгово-промышленного общества взаимного кредита могли быть только члены Русского торгового общества. Общество вело успешную деятельность до национализации в 1918 году.

В период НЭПа в Петрограде было создано Петроградское торгово-промышленное общество взаимного кредита.

См. также 
 Общество взаимного кредита
 Санкт-Петербургское общество взаимного кредита

Ссылки 
 Взаимного кредита общества. Энциклопедия Санкт-Петербурга

История экономики России